Kirmsse oder Kirmße ist der Familienname folgender Personen:

 Max Kirmsse (1877–1946), Pädagoge, Politiker und Historiker
 Peter Kirmße (1936–2012), deutscher Politiker (SPD)
 Stefan Kirmße (* 1965), deutscher Ökonom und Hochschullehrer